Brea ou A Brea, dans la province de Lugo, peuvent désigner plusieurs localités galiciennes :

 A Brea (Sarria), localité du municipio de Sarria, dans la province de Lugo, communauté autonome de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne.
 A Brea (Palas de Rei), localité du municipio de Palas de Rei, dans la province de Lugo, communauté autonome de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne.